Szczepański oder Szczepanski  ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Szczepanski (* 1970), ehemaliger deutscher Neonazi und V-Mann
 Gustav von Szczepanski (1819–1900), preußischer Landrat und Autor
 
 Józef Szczepański (1922–1944), polnischer Dichter und Befehlshaber im Warschauer Aufstand
 Max von Szczepanski (1867–1949), preußischer Offizier und Schriftsteller
 Paul von Szczepanski (1855–1924), preußischer Offizier und Schriftsteller
 Wiesław Szczepański (* 1960), polnischer Politiker

Siehe auch
 Szczepańska
 Szepanski
 Szepansky
 Schipanski